Aztec (Új-Mexikó), amerikai település
Aztec Pueblo, amerikai kísértetváros
Aztec Two-Step, amerikai folk-duó